

Джерман — місто, штат Нью-Йорк
 Джерман Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсільванія

Див. також 
 Герман